How Did We Get So Dark? — другий студійний альбом британського рок-дуету Royal Blood. Альбом був випущений під лейблом Warner Bros. Records 16 червня 2017.

Список композицій

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Royal Blood
 Офіційний сайт  Дена Хіллера

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Royal Blood
Альбоми Warner Bros. Records